Carayol est un nom de famille notamment porté par :

 Martin Carayol (1981-), chercheur et traducteur français
 Michel Carayol (1934-2003), ingénieur de l'armement français
 Mustapha Carayol (1988-), footballeur gambien
Patronyme gambien
Patronyme français